CAS — аббревиатура или обозначение:
 формула (CaS) химического соединения — сульфида кальция.
 Cas () — созвездие Кассиопея.
 Court of Arbitration for Sport — спортивный арбитражный суд — международный спортивный арбитражный орган.
 CAS Corporation — южнокорейский производитель электронного оборудования.
 Channel Associated Signalling — цифровой формат телефонной сигнализации.
  — протокол управления доступом, обеспечивающий технологию единого входа в веб-сервисах.
 CERN Accelerator School.
 Chemical Abstracts Service — Химическая реферативная служба, подразделение Американского химического общества.
 CAS # (CAS RN) — уникальный численный идентификатор веществ, внесённых в реестр Chemical Abstracts Service.
  — старший офицер в военно-воздушных силах некоторых стран.
 Chinese Academy of Sciencies — Китайская академия наук (в англоязычных источниках).
 Code Access Security — технология безопасности Microsoft Windows, позволяющая ограничивать доступ к ресурсам компьютера.
 Column Address Strobe — сигнал управления асинхронной динамической памятью.
 CAS-латентность — задержка реакции на сигнал CAS.
 Combined Antenna System — комбинированная антенная система, см. Mk 92 (система управления огнём).
 Compare-and-swap — инструкция процессора.
 Complex Adaptive System — термин теории систем, сложная адаптивная система.
 Computer Algebra Systems — компьютерная программа для символьных вычислений.
 Conditional Access System — программно-аппаратный механизм для доступа к платному цифровому контенту.
 Content-addressable storage — технология хранения данных.
 Copyright Alert System — американская система контроля интеллектуальной собственности.
 Cosine And Sine — ядро Хартли.
 CRISPR-associated — семейство генов.

См. также 
 Кас